Streptosporangineae es un suborden de Actinomycetales.

Referencias 
 Página de Streptosporangineae de The Taxonomicon.

Actinomycetales